Broschat ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Broschat (* 1957), deutsche Leichtathletin
 Bodo Broschat (* 1959), deutscher Medailleur und Münzgestalter

Siehe auch:
 Broszat